1. Fußball-Club Kaiserslautern – niemiecki klub piłkarski z siedzibą w Kaiserslautern, obecnie występujący w 2. Bundeslidze.

Historia 
2 czerwca 1900 połączyły się kluby piłkarskie Germania 1896 i FG Kaiserslautern tworząc drużynę FC 1900, która z kolei w 1909 roku połączyła się z FC Palatia (1901) i FC Bavaria (1902) tworząc FV 1900 Kaiserslautern. W 1929 roku dokonana została fuzja z SV Phönix, po której klub przyjął nazwę FV Phönix-Kaiserslautern, aby w 1932 roku przybrać obowiązującą do dziś nazwę 1. FC Kaiserslautern.

W sezonie Bundesligi 2011/2012 drużyna z Kaiserslautern zajęła ostatnie miejsce w tabeli i spadła do 2. Bundesligi. W sezonie 2017/2018 klub zajął 18. miejsce w lidze i, po raz pierwszy w historii, spadła na trzeci szczebel rozgrywek w Niemczech.

W czerwcu 2020 klub złożył wniosek o ogłoszenie upadłości.

Historia herbu

Sukcesy

Trofea krajowe

Sezony (w XXI wieku)

Europejskie puchary

Szkoleniowcy

Zawodnicy

Obecny skład 
 Stan na 24 stycznia 2017

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalny serwis klubu 

1. FC Kaiserslautern
Kaiserslautern, 1. FC
Kluby piłkarskie założone w 1900
Kaiserslautern